Aleksandra Merkulova – ex ginnasta russa
 Inessa Merkulova  – cavalerizza russa
 Julija Merkulova – pallavolista russa
 Natal'ja Merkulova – registia e sceneggiatrice russa